Daisy (anglicky sedmikráska) může být:

 jméno
 Daisy Ashfordová (1881–1972) – anglická spisovatelka
 Daisy Dee (* 1970) – nizozemská zpěvačka a moderátorka
 Daisy Ducati (* 1989) – americká pornoherečka
 Daisy Fuentes (* 1966) – americká modelka kubánského původu
 Daisy Head (* 1991) – anglická herečka
 Daisy Lumini (1936–1993) – italská zpěvačka
 Daisy Mrázková (1923–2016) – česká spisovatelka a výtvarnice
 Daisy Ridley (* 1992) – anglická herečka

 místopis
 Daisy (Arkansas) – malé město v Arkansasu
 Daisy (Georgie) – město v Georgii
 Daisy (Oklahoma) – vesnice v Oklahomě
 Daisy (Západní Virginie) – vesnice v Západní Virginii

 jiný význam
 Daisy Millerová – novela spisovatele Henryho Jamese z roku 1878
 Daisy Millerová (film) – film z roku 1974
 Řidič slečny Daisy – film z roku 1989
 tlaková níže Daisy
 Daisy (šot) – předvolební šot Lyndona B. Johnsona z roku 1964
 Daisy Duck – přítelkyně Kačera Donalda

Externí odkazy